Rocky Ford peut désigner :

Toponyme

Canada  

 Rockyford (Alberta)

États-Unis  

 Rocky Ford (Colorado)
 Rocky Ford (Géorgie)
 Rocky Ford (Oklahoma)

Homonymie de toponyme